Медведское — название населённых пунктов в России:

 Медведское — село в Щучанском районе Курганской области
 Медведское — село в Черепановском районе Новосибирской области
 Медведское — название села Гофицкого Петровского района Ставропольского края до 1936 года.

См. также 
 Медведское сельское поселение